Fauzi ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Fauzi (* 1987), indonesischer Badmintonspieler
 Mahmud Fauzi (1900–1981), ägyptischer Diplomat und Premierminister

Siehe auch:
 Fauci